

Список видов, входящих в род 
 Список составлен на основе данных сайта GRIN.
 Русские названия видов даны по книге «Деревья и кустарники СССР» (см. раздел Литература).
 Синонимика видов в данном списке не приводится.

Примечания

Литература 
 

Гревиллея